Alstom Metropolis – wagony metra produkowane od 1997 przez francuski koncern Alstom. Eksploatowane są w kilkunastu miastach na świecie. Do połowy 2013 wybudowano ponad 4000 wagonów tej rodziny.

W 1998 Metro Warszawskie zamówiło 108 modeli 98B, z których większość wyprodukowano w zakładach Alstom Konstal w Chorzowie. Dostarczono je w latach 2000−2002 i 2004–2005 oraz zestawiono w 18 składów 6-wagonowych.

Przypisy 

Elektryczne zespoły trakcyjne eksploatowane w Chinach
Elektryczne zespoły trakcyjne eksploatowane we Francji
Elektryczne zespoły trakcyjne eksploatowane w Niemczech
Elektryczne zespoły trakcyjne i wagony eksploatowane w Polsce
Elektryczne zespoły trakcyjne eksploatowane w Stanach Zjednoczonych
Elektryczne zespoły trakcyjne eksploatowane w Szwajcarii
Elektryczne zespoły trakcyjne i wagony eksploatowane na Węgrzech
Elektryczne zespoły trakcyjne eksploatowane w Wielkiej Brytanii
Tabor metra
Tabor kolejowy produkowany przez Alstom